Goianira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Goianira (ort), Goiás, 
 Goianira (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar